Léonel peut faire référence à :
 Léonel de Moustier (1882-1945), un homme politique français,

Leonel, peut faire référence à :
 un prénom masculin équivalent de Lionel 
 selon la liste de prénoms espagnols, 
 selon la liste des prénoms portugais, pouvant faire référence à :
 Leonel Almeida,
 Leonel Álvarez (1965-), un ancien footballeur colombien,
 Leonel Fernández ,
 Leonel Limonta, un musicien, compositeur cubain,
 Leonel Pavan (1954-), une personnalité politique brésilienne,
 Leonel Sánchez, un ancien footballeur chilien,
 Leonel Romero, un footballeur bi-national suisse et péruvien,
Prénoms composés :
 Leonel Jesus Vangioni, un footballeur argentin,
 António Leonel Vilar Nogueira Sousa (1980-),

Prénom masculin